

Geografia

Austria 
 Kornat – ex comune ora frazione di Lesachtal, comune nel distretto di Hermagor (Carinzia)

Croazia 
 Kornat – nome croato dell'isola di Incoronata nelle Isole Incoronate (Sebenico e Tenin)